Carl De Geer – szwedzki polityk (1747–1805)
 Carl De Geer – szwedzki polityk (1781–1861)

Zobacz też 
 Charles De Geer – szwedzki entomolog pochodzenia holenderskiego (1720–1778)